Bundestagswahlkreis 208 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Neustadt – Speyer (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Worms (2005)
 Bundestagswahlkreis Mainz (2002)
 Bundestagswahlkreis München-Land (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis München-West (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Deggendorf (1949 bis 1961)